Катарина Среботнік і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але Среботнік вирішила того року не брати участі через травму.

Ай Суґіяма грала в парі з Даніелою Гантуховою, але вони програли в першому колі парі Петра Мартич і Коко Вандевей.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

Sony Ericsson Open, жінки, парний розряд
Sony Ericsson Open 2009